Raab est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Raab, nom allemand de la ville de Győr, en Hongrie ;
 Raab, commune autrichienne de Haute-Autriche.

Odonyme 
 La Raab, affluent du Danube qui coule en Autriche et en Hongrie.

Patronyme 

 Anton Raab alias Antoine Raab (1913-2006), joueur et entraîneur de football franco-allemand ;
 Dominic Raab (1974-), homme politique britannique ;
 Doris Raab (1851-avant 1933), graveuse allemande, fille de Johann Leonhard 
 Ellie Raab (1977-), actrice américaine ;
 Ignace Raab (1715-1787), frère jésuite tchèque et peintre baroque ;
 Johann Leonhard Raab (1825-1899), graveur et peintre allemand, père de Doris
 Julius Raab (1891-1964), homme politique autrichien, chancelier fédéral de 1953 à 1961 ;
 Kurt Raab (1941-1988), acteur allemand ;
 Susanne Raab (1984-), femme politique autrichienne ;
 Uwe Raab (1962-), coureur cycliste allemand ;
 Wilhelmina Raab (1848-1917), cantatrice russe d'origine morave.

Voir aussi 
 La Bataille de Raab, qui a opposé les armées française et austro-hongroise près de Győr en 1809.

Patronyme germanique